ФК Макаби Тел Авив () је израелски фудбалски клуб из Тел Авива, који се такмичи у Премијер лиги Израела. То је један од најстаријих израелских клубова, и најуспешнији је изралески клуб са освојених 21 првенстава, 23 национална купа, 2 азијска првенства за клубове и 3 Тото купа. Макаби Тел Авив је једини клуб који никада није испао из највишег ранга такмичења у Израелу.

Трофеји 
 Првенство Израела : 22
 1936, 1937, 1942, 1947, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1968, 1970, 1972, 1977, 1979, 1992, 1995, 1996, 2003, 2013, 2014, 2015, 2019
 Куп Израела : 23
 1929, 1930, 1933, 1941, 1946, 1947, 1954, 1955, 1958, 1959, 1964, 1965, 1967, 1970, 1977, 1987, 1988, 1994, 1996, 2001, 2002, 2005, 2015
 Азијска лига шампиона : 2
 1969, 1971
 Тото куп : 4
 1993, 1999, 2009, 2015

Макаби Тел Авив у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 

М
Тел Авив